Das Wort Pangani bezeichnet

 eine Stadt in Tansania, siehe Pangani (Tansania)
 ein Distrikt in Nordost-Tansania, siehe Pangani (Distrikt)
 ein Fluss in Tansania, siehe Pangani (Fluss)
 ein Segelschiff, siehe Pangani (Schiff)
 ein Weihnachtsgebäck, siehe Pangani (Gebäck)
 Pangani (Kraftwerk), Laufwasserkraftwerk am Fluss Pangani in Tansania